Курдистан — загальна назва територій переважно населених курдами.
 Курдистан — остан в Ірані.
Іранський Курдистан — неофіційне найменування частини Ірану, населеній переважно курдами.
 Іракський Курдистан — курдське державне утворення у складі Іраку.
 Курдистанський повіт — курдська автономія в СРСР (1923-1929), зі столицею в місті Лачін.
 Королівство Курдистан — невизнана держава, що існувала на території сучасного Іраку в 1922-1924.